Plusieurs comètes ont été découvertes par Eugene et Carolyn S. Shoemaker et David H. Levy ensemble et portent en conséquence leurs noms conjoints.

La plus connue est sans doute Shoemaker-Levy 9, officiellement D/1993 F2 (Shoemaker-Levy), qui s'est écrasée sur la planète Jupiter en .

Les Shoemaker et Levy ont également trouvé d'autres comètes :
 Shoemaker-Levy 1, officiellement 192P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 2, officiellement 137P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 3, officiellement 129P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 4, officiellement 118P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 5, officiellement 145P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 6, officiellement 181P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 7, officiellement 138P/Shoemaker-Levy ;
 Shoemaker-Levy 8, officiellement 135P/Shoemaker-Levy.

Objet céleste découvert par Eugene M. Shoemaker
Objet céleste découvert par Carolyn S. Shoemaker
Objet céleste découvert par David H. Levy